Кома́ндна торгі́вля — залучення фахівців з торгівлі, маркетингу, інжинірингу, фінансів, технічного супроводу і навіть менеджерів вищого рівня до обслуговування великих і складних замовлень.
 
Довгі роки існувала система, при якій торговий агент працював зі споживачем поодинці: він виявляв потенційних покупців, організовував зустріч, вивчав потреби клієнта, розробляв і пропонував варіанти їх задоволення, укладав контракт і залишався стороннім спостерігачем, коли інші служби здійснювали поставки того, що він пообіцяв. При продажу простих товарів ця система працювала відмінно, однак  продукція стає все складнішою, а вимоги до її обслуговування - все більш високі. Одна людина вже просто не в змозі справлятися з цією роботою. Саме тому більшість сучасних компаній при обслуговуванні великих і складних замовлень використовує метод командної торгівлі.

Див. також 

en:Sales

Посилання 
Командна торгівля
Торгівля